En mathématiques, il y a deux conjectures d'Artin notables du mathématicien Emil Artin :
 la conjecture d'Artin sur les fonctions L d'Artin ;
 la conjecture d'Artin sur les racines primitives.

Voir aussi 
Corps quasi-algébriquement clos